Tulle est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Toponyme 

 Tulle, commune française de Corrèze.

Patronyme 

 sainte Tulle de Manosque, morte vers 430

Nom commun 
 Tulle, textile, voile léger et transparent.
 Le tulle gras est un pansement imprégné d'une préparation médicale.